Niemcy:
 Berlin-Nikolassee – dzielnica Berlina
 Berlin-Nikolassee – przystanek kolejowy w Berlinie

Zobacz też:
 Nikolassee